Elliott
 Richard Elliott (organist) - Amerikaans organist
 Richard M. Elliott - Amerikaans psycholoog
 Dick Elliott, voluit Richard Damon Elliott - Amerikaans acteur

Elliot
 Richard Elliot (saxofonist) - Amerikaans saxofonist
 Richard M. Elliot - Amerikaans marineofficier
 USS Elliot (1919) - torpedobootjager vernoemd naar bovenstaande officier